Replicación puede referirse a:
 Replicación de ADN, mecanismo que permite al ADN duplicarse.
 En informática, replicación es un mecanismo donde un nodo de base datos va copiando sus datos a otras.